Цеме́сская бухта (также Новороссийская бухта) — незамерзающая бухта в северной части российского побережья Чёрного моря. Вторая по значению бухта в российской акватории черноморского бассейна после Севастопольской бухты. В состав Российской империи бухта вошла в 1829 году, после очередной русско-турецкой войны. С тех пор активно используется для военных, торговых и пассажирских нужд региона и в первую очередь города Новороссийска. В хорошую погоду (с марта по ноябрь) подходит для стоянки кораблей всех классов. Зимой для прилегающей к бухте территории характерен довольно жёсткий ветровой режим с максимальной для СКО силой давления ветра VI-ой категории.

История 
Крупнейший русский археолог XIX века графиня П.С. Уварова, исследовавшая в 1886 г. в окрестностях Новороссийска археологические древности, замечает о Цемесской бухте и её окрестностях в своих «Путевых заметках»:Полюбился же более всех, должно быть, край этот генуэзцам, ибо на всех средневековых итальянских картах Цемесская бухта слывет под именем Calo-Limena («красивая бухта»). И правы же в самом деле итальянцы: бухта прелестна, как по своим голубым волнам, по далекому синему горизонту, по тихому пристанищу, которая представляет она мореходу, так и по далекому, богатому ущелью, по зеленым своим горам.

География 
Название получила от впадающей в неё реки Цемес. Западное крыло бухты формирует низкогорный Абрауский полуостров. Справа её обрамляет более высокий Маркотхский хребет. Длина береговой линии — 15 км, вдаётся в сушу на 7 км, ширина у входа — 9 км, в средней части — 4,6 км, фарватер — 11,0 — 12,4 м, глубина якорного места — 9,4 — 10,9 м, максимальная глубина — 27 м, что позволяет входить в бухту любым океанским судам. Берега на юго-западе низменные, на северо-востоке возвышенные, малоизрезанные. Вход в бухту ограничен с северо-запада островом Суджук, а с юго-востока мысом Дооб. В середине бухты, напротив мыса Пенай находятся Пенайские банки с минимальными глубинами 5—6 м. В северо-западной части бухты располагается город-герой Новороссийск и морской порт; в восточной — село Кабардинка, находящееся в подчинении городской администрации Геленджика. Осенью и зимой большую опасность для судоходства представляет ветер ураганной силы — норд-ост (бора). Сила давления ветра VI-ой категории на прилегающую к бухте территорию является максимальной для СКО.

Условия навигации 
Цемесская бухта непроста для навигации по целому ряду причин. Хотя вход в бухту довольно широк, прямо в его середине лежат довольно обширные Пенайские банки. Также определённую опасность представляют затонувшие суда, их части и другие подводные препятствия.

Кроме этого, берега бухты окаймляют рифы, следующие параллельно береговой линии на расстоянии 1,5 — 2,0 кабельтовых от неё. Лоцманская проводка является обязательной. Глубины бухты нарастают постепенно, у берега они резко уменьшены, что вынуждает переносить портовые операции на менее защищённые участки открытого побережья. Размер самой гавани небольшой, по типу гавань относится к прибрежной с волноломами (ПВ); слип в порту — небольшой, а сухой док отсутствует вовсе. Распад СССР привёл к увеличению транспортной скученности в Цемесской бухте: здесь вынуждены были уживаться гражданский, военный и торговый флоты. Присоединение Крыма к Российской Федерации позволило решить проблему расположения военного флота. Разветвлённая и более глубокая Севастопольская бухта взяла на себя военно-морскую специализацию при закреплении за Цемесской роли запасной с основным упором на торговые операции.

Климат 

Количество осадков над бухтой в холодный период, как и в Средиземноморье, превышает их количество в тёплый период. Склоны бухты летом засушливы, покрыты ксерофитной растительностью. Продолжительность солнечного сияния над Новороссийской бухтой достигает 2300 часов в год, а температура её воды даже в самый холодный месяц — февраль — обычно не опускается ниже +6 °C. В результате теплоотдачи прогревшегося за лето моря даже в зимние месяцы температура воздуха над бухтой днём составляет от +5 °C и выше, а ночью колеблется около 0 °C. Будучи расположенной в режиме сухих субтропиков средиземноморского типа, воды бухты практически не замерзают. Однако рейды Цемесской бухты не дают укрытия от северо-восточных, юго-восточных и южных ветров. С ноября по март сильный северо-восточный ветер достигает силы урагана (или жестокого шторма) при скорости ветра свыше 29 м/сек. и волнении моря до 12 баллов. Для сравнения: в Севастополе, даже в самое неблагоприятное время ветер над бухтой не поднимается выше категории «сильный» (8—12 м/сек.), чему соответствует волнение моря в 5—6 баллов. Бора может держаться несколько дней в году и сопровождается «парением» моря и «седением» верхушек гор. Температура воздуха за пару часов может упасть на 10—15 градусов. Бора в целом труднопрогнозируема и резко усложняет работу порта в целом и проблему обеспечения безопасности кораблей и людей в частности. Во время боры суда покрываются густой коркой ледяной пыли с наветреной стороны и переворачиваются под силой тяжести. Лоция рекомендует всем судам во время боры заблаговременно уходить в открытое море или же отстаиваться на якоре в ожидании улучшения погоды в защищённом районе селения Южная Озереевка.

Уничтожение Черноморского флота 

18 июня 1918 года в Новороссийской бухте были затоплены своими экипажами корабли российского Черноморского флота, моряки предпочли эту участь позорной сдаче немецким войскам.

Гибель судна «Адмирал Нахимов» 

31 августа 1986 года при выходе из Новороссийской бухты пароход «Адмирал Нахимов» столкнулся с балкером «Пётр Васёв» и затонул через 7—8 минут.

Время крушения: 23:12—23:20 31 августа 1986 г.

Место катастрофы: Новороссийская бухта, дистанция от мыса Дооб 2,2 мили, по пеленгу 208.

Через год после катастрофы на мысе Дооб был установлен памятный знак, дань памяти 423 погибшим пассажирам и членам экипажа.

Примечания

Литература 
 

Заливы Чёрного моря
География Новороссийска
Заливы Краснодарского края